Su Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiushan Dao, ö, Zhejiang, 
 Tanxu Shan, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar